Kazimierz Jaworski (1929–2005) – polski żeglarz, konstruktor jachtowy
 Kazimierz Jaworski (1931–1984) – polski aktor
 Kazimierz Jaworski (1940–2006) – polski nauczyciel, poseł na sejm kontraktowy
 Kazimierz Jaworski (1943–2007) – polski specjalista w zakresie budownictwa i zarządzania w budownictwie
 Kazimierz Jaworski (ur. 1956) – polski działacz samorządowy i społeczny, senator RP